Paul Kelly (acteur), Amerikaans acteur
Paul Kelly (folkzanger), Iers/Amerikaanse zanger
Paul Kelly (gangster), Amerikaanse gangster
Paul Kelly (soulzanger), Amerikaanse soul- en r&b-zanger
Paul Kelly (violist), Ierse violist
Paul Kelly (zanger), Australische singer-songwriter